Ла-Фот-сюр-Мер () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Нанта, 39 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1-1-2022 Ла-Фот-сюр-Мер і Л'Егійон-сюр-Мер було об'єднано в новий муніципалітет Л'Егійон-ла-Преск'іль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 417 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 786,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Фот-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Фот-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея